Moi, tout simplement est la chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1993. Elle est interprétée par la chanteuse canadienne Annie Cotton.

La chanson est la quatrième de la soirée, suivant Viel zu weit interprétée par Münchener Freiheit pour l'Allemagne et précédant Under stjernerne på himlen par Tommy Seebach pour le Danemark.

À la fin des votes, la chanson reçoit 148 points et prend la troisième place sur vingt-cinq participants.

I Will Be Myself, une version anglophone, est enregistrée la même année.

Notes et références

Articles connexes 
 Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1993
 Suisse au Concours Eurovision de la chanson
 Concours Eurovision de la chanson 1993

Chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson
Chanson de l'Eurovision de 1993
Chanson en français
Single musical sorti en 1993